Catalina María de Lorena (¿?, 1552 - ¿?, 1596), fue una noble francesa, hija de Francisco I de Guisa y de Ana de Este.

Catalina se casó con príncipe Luis de Borbón, duque de Montpensier. Su esposo, de edad avanzada, con un matrimonio anterior ya había tenido descendencia. Con ella no la tuvo.

Firme partidaria de la Liga Católica Intrigó contra Enrique III y su sucesor. Apoyó el Día de las barricadas (1588). Muriendo poco tiempo después de la entrada de Enrique IV en la capital francesa, que no tomó represalias contra ella ya que contaba con el favor de su prima Luisa de Lorena.

Ancestros 

Duquesas de Francia del siglo XVI
Fallecidos en París
Casa de Guisa